Dex Meets Dexter — дебютный студийный альбом американского рэпера Famous Dex. Он был выпущен 6 апреля 2018 года, под лейблами 300 Entertainment и Rich Forever Music. На альбоме присутствуют гостевые участия от Diplo, ASAP Rocky, Wiz Khalifa и Drax Project.

Альбом был поддержан тремя синглами: «Pick It Up» при участии ASAP Rocky, «Japan» и «Light» при участии Drax Project.

Синглы 
Первый сингл, «Pick It Up» при участии «ASAP Rocky» был выпущен Famous Dex на его SoundCloud 18 октября 2017 года, до выпуска на цифровых площадках 20 октября 2017 года<ref>{{cite web|url=http://www.xxlmag.com/rap-music/new-music/2017/10/asap-rocky-famous-dex-new-song-pick-it-up/|title=ASAP Rocky Joins Famous Dex for New Song Pick It Up'|publisher=XXL|last=India|first=Lindsey|date=October 18, 2017|accessdate=April 5, 2018|archive-date=2020-04-22|archive-url=https://web.archive.org/web/20200422121419/https://www.xxlmag.com/rap-music/new-music/2017/10/asap-rocky-famous-dex-new-song-pick-it-up/|deadlink=no}}</ref>. 17 января 2018 года вышел клип на эту композицию.

Второй сингл с альбома, «Japan», был выпущен на цифровых площадках 16 марта 2018 года. Он достиг 28 номера в чарте Billboard'' Hot 100, сингл стал самым успешным в карьере Dex.

Третий сингл, «Light» при участии Drax Project был выпущен 30 марта 2018 года.

Список композиций 
Информация взята из Genius.

Примечания
  обозначает сопродюсер.

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

Примечания 

Альбомы 2018 года
Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы, спродюсированные D. A. Doman
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne